University College ist der Name folgender Colleges:

im Vereinigten Königreich:
 University College London, University of London, England
 University College (Durham), University of Durham, England
 University College (Oxford), University of Oxford, England
 University College Falmouth, Falmouth, England
 University College, früherer Name des Wolfson College (Cambridge), University of Cambridge, England
 University College, Cardiff, früherer Name der Cardiff University, Wales
 University College of Swansea, Vorläufer der Swansea University

in Irland:
 University College Cork, National University of Ireland, Cork
 University College Dublin, National University of Ireland, Dublin
 University College, Galway, ein früherer Name der National University of Ireland, Galway

in Kanada:
 University College (Toronto), University of Toronto
 University College of the North, The Pas, Manitoba

in den Niederlanden:
 University College Maastricht, Universität Maastricht
 University College Utrecht, Universität Utrecht
 Leiden University College, Universität Leiden
 Amsterdam University College, Universität Amsterdam

in anderen Ländern:
 University College (Rutgers University), Rutgers University, Vereinigte Staaten
 University College Ghent, Gent, Belgien
 University College, früherer Name der University of the West Indies
 Taylor’s University College, Subang Jaya, Malaysia

Siehe auch:
 University College in Dänemark